Коннов — русская фамилия; имеет женскую форму Коннова.

Известные носители:
 Коннов, Василий Дмитриевич (1913—1945) — Герой Советского Союза.
 Коннов, Вениамин Фёдорович (1921—1991) — советский партийный, государственный деятель, председатель Куйбышевского облисполкома.
 Коннов, Иван Прокофьевич (1900—1951) — советский военный, государственный и политический деятель, генерал-лейтенант.
 Коннов, Сергей Владимирович (род. 1968) — видный общественный деятель, юрист и адвокат.
 Коннов, Юрий Александрович (род. 1954) — механизатор ООО «Россия-Агро», Герой Труда Российской Федерации.

 Коннова, Александра Александровна (род. 1977) — российская баскетболистка.

См. также 
 
 Кононов